

Codici 
 ZEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zenag (Papua Nuova Guinea)
 zen – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua zenaga

Musica 
 Zen Arcade – album hardcore
 Zen Circus – gruppo rock italiano

Sigle 
 Zona Espansione Nord – quartiere di Palermo

Altro 
 Zen – insieme di scuole buddhiste giapponesi
 Zen – microarchitettura
 Zen – cognome italiano
 Zen – famiglia patrizia veneziana
 Zen Do Kai – stile di arte marziale
 Le inchieste dell'ispettore Zen (Zen) – miniserie televisiva britannica